On connaît sous le nom de "Ruisseau de la Pissouse" deux ruisseaux :

 l'un en Bretagne, dans la commune de Trédion
 l'autre en Franche-Comté, dans la commune de Salins-les-Bains.